guarani nyelv, a guaranik nyelve
 guarani nép, dél-amerikai őslakos nép

 guarania (zene), lassú, 3/4-es ütemű guarani zenei műfaj
 paraguayi guaraní, fizetőeszköz

Labdarúgás
 Brazília:
 Guarani FC, Campinas
 Guarani de Juazeiro, Juazeiro do Norte
 Guarani EC (MG), Divinópolis
 Guarani de Palhoça, Palhoça
 EC Guarani (RS), Venâncio Aires
 Guarany de Bagé, Bagé
 Guarany Camaquã, Camaquã
 SC Guarany (RS), Cruz Alta
 AA Guarany (SE), Porto da Folha
 Guarany de Sobral, Sobral

 Paraguay:
 Club Guaraní

Sport egyértelműsítő lapok